

Chimica 
 R37 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R37 – strada regionale Polokwane – Nelspruit (Sudafrica)